

Toponyme 

 Tassin-la-Demi-Lune, une commune de la région lyonnaise.

Patronyme 

 Adolphe Tassin (1852-1923), peintre belge.
 André Tassin (1902-1986), footballeur français.
 Charles Tassin, (1946-), joueur de basket-ball français.
 Charles Tassin (1892-1967), général français.
Christophe Tassin, , ingénieur militaire français.
 Éloi Tassin, coureur cycliste français.
 Étienne Tassin, professeur de philosophie.
 Famille Tassin de Charsonville, famille d'industriels :
 Charles François Tassin de Charsonville, industriel et Grand-maître des Eaux & Forêts de la généralité d'Orléans,
 Prosper Augustin Tassin de Charsonville (1728-1814), industriel et Capitaine des chasses de Sologne du duc d'Orléans.
 Jean-Michel Tassin, céramiste, faïencier, repreneur de la Faïencerie d'Aire-sur-la-Lys, en 1724.
 Jean-Pol Tassin, neurobiologiste émérite à l'IBPS (Sorbonne Université, CNRS).
 Léonard Tassin (1620-1687), chirurgien militaire français.
 Pierre Tassin (1837-1908), député puis sénateur français.
 René Prosper Tassin (1697-1777), écrivain français.
 Thierry Tassin (né en 1959), pilote automobile belge.

Homonymie de patronyme